Гузельюрт:
 Гузельюрт — город
 Гузельюрт — район